Lochbrennen (engl. Hole burning) ist ein Begriff aus der Laserphysik. Es werden zwei Arten unterschieden:

 Räumliches Lochbrennen, Entstehung von räumlichen Zonen, die nicht zum Laserprozess beitragen
 Spektrales Lochbrennen, Verstärkung unerwünschter Frequenzen aufgrund von Übersättigung bei inhomogener Linienverbreiterung